This Means War третій студійний альбом американської пост-хардкор-групи Attack Attack!, який був випущений 17 січня 2012 року.

Треклист 
 The Revolution - 4:11
 The Betrayal - 3:26
 The Hopeless - 3:37
 The Reality - 3:50
 The Abduction - 3:01
 The Motivation - 4:06
 The Wretched - 4:06
 The Family - 3:11
 The Confrontation - 3:36
 The Eradication - 3:21

Джерела 
 This Means War  Allmusic
 This Means War  last.fm

Альбоми Attack Attack!
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми